

Code 
MOL ou mol est un code, qui signifie :
 MOL,  ;
 mol, le moldave, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Patronyme 

 Albert Mol (1917-2004), acteur néerlandais ; 
 Anders Mol (1997-), joueur norvégien de beach-volley ;
 Annemarie Mol (1958-), ethnographe, sociologue et philosophe néerlandaise ;
 Gretchen Mol (1976-), actrice américaine ;
 Jaap Mol (1912-1972), footballeur néerlandais ;
 Jan H. Mol (1958-), ichtyologiste surinamien ;
 Leo Mol (1915-2009), artiste et sculpteur ukrainien et canadien ;
 Michiel Mol (1969-), entrepreneur néerlandais ;
 Pieter Laurens Mol (1946-), photographe, sculpteur et un artiste néerlandais ;
 Simon Mol (1973-2008), journaliste, écrivain et militant anti-raciste camerounais ;
 Wouter Mol (1982-), coureur cycliste néerlandais ;
 Woutherus Mol (1785-1857), peintre néerlandais ;
 ,

Sigle 
 Mitsui O.S.K. Lines, une compagnie maritime japonaise de fret
 MOL Ferry, filiale de Mitsui O.S.K. Lines
 Mac On Linux, un émulateur PowerPC pour Linux
 Manned Orbital Laboratory, programme spatial de l'Armée de l'air américaine

Toponyme 

 Mol, une commune de la dans la Province d'Anvers, en Belgique ;
 Mol, une ville de la province autonome de Voïvodine, en Serbie ;
 La Môle, une commune du département du Var, en France ;
 la Môle, une rivière de Provence, en France.

Autre 
 mol est le symbole de la mole, l'unité de quantité de matière en chimie et en physique 
 MOL est la compagnie pétrolière nationale hongroise
 Le mole est un plat à base de piment et de viande de la cuisine mexicaine.
 La môle est un poisson.
 Mole est un personnage secondaire de la série télévisée Dark Angel
 Mol est une variante de l'adjectif mou